У наведеній таблиці показаний медальний залік 9-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Інсбрук (Австрія) з 29 січня по 9 лютого 1964 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Інсбрук 1964 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1964
1964